15. Mistrzostwa Europy Juniorów w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne dla sportowców do lat 19, które odbyły się w stolicy Łotwy – Rydze, w dniach 5 – 8 sierpnia 1999 roku.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 
 
 

1999 w lekkoatletyce
1999
Sport w Rydze